Йосипович () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Йосипович, Александар (род. 1981) — известный хорватский танцор и хореограф.
 Йосипович, Антон (род. 1961) — югославский боксёр, олимпийский чемпион 1984 года.
 Йосипович, Зоран (род. 1995) — швейцарский футболист.
 Йосипович, Иво (род. 1957) — хорватский политический деятель, президент Хорватии с 2010 по 2015 годы.
 Йосипович, Иво (род. 1975) — хорватский баскетболист.